Adam Małkowski (1869-1938) – polityk
 Andrzej Małkowski (1888-1919) – skaut
 Czesław Jerzy Małkowski (ur. 1950) – samorządowiec
 Eugeniusz Geno Małkowski (1942-2016) – malarz
 Leszek Małkowski (1955-2010) – dziennikarz
 Maciej Małkowski (ur. 1985) – piłkarz
 Sebastian Małkowski (ur. 1987) – piłkarz
 Stanisław Małkowski (geolog) (1889-1962) – geolog
 Stanisław Małkowski (ksiądz) (ur. 1944) – ksiądz
 Witold Małkowski (1884-1962) – malarz, scenograf
 Władysław Małkowski (1840-1911) – prawnik
 Zbigniew Małkowski (ur. 1978) – piłkarz